Tandrevold ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Landmark Tandrevold (* 1996), norwegische Biathletin
 John Tandrevold (1927–2013), norwegischer Boxer